Amerikai Egyesült Államok
Fairbanks North Star megye
North Star (Delaware)
North Star (Kalifornia)
North Star (Minnesota)
North Star (Ohio)
North Star (Wisconsin)